John Brunner se poate referi la:
 John Brunner (1934–1995), autor al romanelor Stand on Zanzibar, Shockwave Rider (Călare pe unda de șoc) și The Sheep Look Up (Oile privesc în sus).
 Sir John Brunner, 1st Baronet (1842–1919), sau John Tomlinson Brunner, industriaș britanic și parlamentar liberal  
 John L. Brunner (1929–1980), politician din Pennsylvania
 Sir John Brunner, 2nd Baronet (1865–1929), a.k.a. John Fowler Leece Brunner, parlamentar liberal britanic